Polchow bezeichnet

 Polchow (Fluss), Nebenfluss der Recknitz in Mecklenburg
 Polchow (Glowe), Ortsteil der Gemeinde Glowe im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Polchow (Wardow), Ortsteil der Gemeinde Wardow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Polchow,  Dorf in Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Pilchowo (Police)

Polchow ist der Name von
 Johann David Polchow (1732–1801), lutherischer Geistlicher und Schulreformer
 Sandra Polchow (* 1975), deutsche Handballtorhüterin